Buddy Clark (1912-1949) cantante statunitense
 Buddy Clark (1929) contrabbassista statunitense